Kuang-cung je čínské jméno, které může označovat

 Kuang-cung (Sung) (1147–1200) – císař čínské říše Sung;
 Tchaj-čchang (1582–1620), chrámovým jménem Kuang-cung – císař čínské říše Ming;
 Kuang-cung (Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej.